Cantonul Vernon se poate referi la:

 Cantonul Vernon-Nord, canton din arondismentul Évreux, departamentul Eure, regiunea Haute-Normandie, Franța.
 Cantonul Vernon-Sud, canton din arondismentul Évreux, departamentul Eure, regiunea Haute-Normandie, Franța.